Hybrida steht für:

 Hybrida, anderer Name für Bastarda, spätmittelalterliche Schrift
 Hybrida, Cognomen von Gaius Antonius Hybrida (um 106 v. Chr.–nach 42 v. Chr.), römischer Politiker